Quanter ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Quanter (1805–1876), deutscher Schauspieler
 Marie Quanter (1840–1918), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Quanter (1861–1938), deutscher Journalist, Redakteur und freier Schriftsteller

Siehe auch:
 Quante